Santander Consumer Bank ist der Name folgender Banken:

 Santander Consumer Bank (Deutschland) (früher CC-Bank)
 Santander Consumer Bank (Belgien)
 Santander Consumer Bank (Dänemark)
 Santander Consumer Bank (Frankreich)
 Santander Consumer Bank (Italien)
 Santander Consumer Bank (Norwegen)
 Santander Consumer Bank (Österreich)
 Santander Consumer Bank (Polen)
 Santander Consumer Bank (Schweden)

Siehe auch:
 Santander Consumer Finance, spanisches Kreditinstitut
 Santander Consumer Finance Benelux, Finanzinstitut in den Niederlanden